Thomas Percy kan syfta på flera personer, bland andra:
 Thomas Percy, 1:e earl av Worcester (1343–1403)
 Thomas Percy, 7:e earl av Northumberland (1528–1572)
 Thomas Percy, 1:e baron Egremont (1422–1460)
 Thomas Percy (konspiratör) (cirka 1560–1605), en av katolikerna bakom krutkonspirationen 1605
 Thomas Percy (Norwich), (död 1369) biskop av Norwich
 Thomas Percy (Dromore) (1729–1811), biskop av Dromore och samlare av Percy's Reliques